Larin – gruppo di oggetti usati come monete nelle aree dell'Oceano indiano

Persone 
 Alexander Larín – calciatore salvadoregno, di ruolo centrocampista
 Oleksij Larin – calciatore ucraino, di ruolo difensore
 Cyle Larin – calciatore canadese, di ruolo attaccante
 Jurij Larin – rivoluzionario, politico ed economista russo e sovietico
 Sergeý Larïn – allenatore di calcio ed ex calciatore kazako, di ruolo centrocampista
 Sergej Larin – tenore russo
 Vassa Larin – suora, teologa e accademica russa, naturalizzata statunitense
 Vladislav Larin – taekwondoka russo

Pagine correlate 
Larini
Larino